English Open 2020 – trzeci rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozegrany został w dniach 12 – 18 października 2020 roku w Marshall Arena w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 

Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7500 £
Runda 3: 4000 £
Runda 2: 3000 £

Najwyższy break turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 140, 134, 133, 129, 128, 125, 119, 117, 114, 114, 102, 100  Neil Robertson
 139  Joe Perry
 137, 112  Ding Junhui
 136, 136, 102  Stuart Bingham
 136  Hossein Vafaei
 135  Jamie Clarke
 133, 124  Gary Wilson
 133, 122, 107  John Higgins
 128  Liam Highfield
 126  Steven Hallworth
 125, 117  Mark Selby
 124, 115, 103  Zhou Yuelong
 124  Anthony McGill 
 124  Eden Szaraw
 122, 113  Jack Lisowski
 122  Shaun Murphy
 119, 116  David Lilley
 116  Mark Joyce
 116  Matthew Stevens

 114, 112, 102, 101  Judd Trump
 113  Luca Brecel
 113  Ronnie O’Sullivan
 111  Ben Hancorn
 110, 102  Ricky Walden
 110  Michael Holt
 110  Oliver Lines
 108  Zhao Xintong
 105, 100  Jak Jones
 105  Ben Woollaston
 105  Brian Ochioski
 105  Ryan Day
 103, 102  Jamie Jones
 103  Robert Milkins
 102  Duane Jones
 100, 100  Kurt Maflin
 100  Farakh Ajaib
 100  Kyren Wilson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wst.tv
 English Open 2020 w serwisie snookerworld.pl

English Open
2020 w Anglii
2020 w snookerze
Sport w Milton Keynes